Ірина Анатоліївна Ємельянова (*, Київ) — українська перекладачка з англійської та французької мов.

Біографічні дані 
Ірина Ємельянова народилась в 1977р. З 1984 по 1994 рік навчалась у Київській середній школі № 268, у класі з поглибленим вивченням англійської мови. 1994 року вступила до Київського державного лінгвістичного університету й у 1999-му здобула диплом спеціаліста за спеціальністю: філолог, викладач і перекладач французької та англійської мов. 2009 року закінчила курси послідовного перекладу в міжнародному центрі освіти і перекладу «Україна-світ». У 2013-му закінчила курси підвищення кваліфікації при Інституті підготовки кадрів промисловості (спеціальність «Гід-екскурсовод зі знанням іноземної мови»). У березні — червні 2014 року Ірина Ємельянова пройшла курс німецької мови в Ґете-Інституті.

Робота 
З серпня 1999-го по лютий 2000 року Ємельянова працювала як секретар-перекладач і адміністратор офісу в науково-виробничій фірмі «Київ-інжинірінг-95», виконувала усні та письмові переклади на тематику переробки нафти). З вересня 2000-го по лютий 2001 року вона обіймала посаду адміністратора офісу й системного адміністратора в туристичному агентстві «Схід», зокрема створювала й організовувала каталоги з різних напрямків туристичної діяльності.

У 2015 році Ірина Ємельянова брала участь у радіопрограмі «Туристичний простір» каналу «Радіо Промінь» та «Радіо Ера».

З березня 2001-го по вересень 2002 року вона працювала викладачем англійської та французької мов на курсах іноземних мов «Interlingua».

З березня 2007-го по червень 2009 року Ірина Ємельянова викладала англійську та французьку мови в навчальному центрі «Грегорі», вела групове, індивідуальне, корпоративне навчання. Робила письмові переклади з англійської та французької мов. У цей час вона переклала книжку Джона Нікса «Довідник з управління фермерським господарством».

З 24 червня 2009-го по 5 липня 2014 року Ємельянова працювала в компанії «Black & Veatch Special Projects Corp.». Компанія реалізовувала великий міжнародний проект «Зменшення біологічної загрози» спільно з Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством оборони США, співпрацювала з міністерствами обох країн, українськими санепідемстанціями і науково-дослідними інститутами, репозиторіями особливо небезпечних інфекцій і проектними інститутами. На цій роботі Ірина Ємельянова здійснювала усний послідовний та синхронний (шушотаж) переклад на ділових зустрічах, переговорах, тренінгах, конференціях, робочих зустрічах представників різних українських та американських органів. Також робила письмові переклади на різноманітну тематику, яких вимагало впровадження проекту.

Водночас із жовтня 2013-го по травень 2015 року вона працювала інструктором з йоги, вела групові та індивідуальні заняття.

Паралельно Ірина Ємельянова тривалий час провадила діяльність гіда-перекладача. Зокрема, у 2009-му вона провела оглядову екскурсію по Києву для представників НАТО, а у 2013-му — оглядові та тематичні екскурсії по Києву для представників компанії «Black & Veatch».

З травня 2014-го по червень 2015 року вона була фрилансером, займалася письмовими перекладами. Співпрацювала з бюро перекладів KLS (різноманітна тематика), з компанією «VemaCarbon» (тематика: будівництво, енергетика, транспортування газу тощо).

У травні — листопаді 2015-го Ірина Ємельянова обіймала посаду асистента проекту в міжнародному проекті NOVARKA, який займається будівництвом і оснащенням захисної арки над ЧАЕС (СП «VINCI Construction Grands Projets» і «Bouygues Travaux Publics»). Провадила регулювання та підтримку діяльності відділу, відповідала за логістику, робила усні переклади на переговорах і робочих зустрічах (французька, англійська, російська й українська мови), перекладала адміністративну та технічну документацію цими ж мовами.

З 10 листопада 2015 року й донині Ємельянова працює як вільний перекладач художньої літератури. Перекладає з англійської українською мовою, переважно в галузі дитячої літератури. У співпраці з видавництвами «КМ-Букс» і «Віват» вийшли її переклади книжок Девіда Вольямса, Дрю Дейволта, Олівера Джефферса, Дейва Пілкі, Джея Ашера, Аарона Керолла, Рейчел Врімен і Ліни Данем.

Переклади 
 Джон Нікс. «Довідник з управління фермерським господарством». — для закритого використання, 2008 р
 Девід Вольямс. «Щурбургер». — Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2016, 240 с. ISBN 978-617-7489-22-0
 Девід Вольямс. «Малий мільярдер». — Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2016, 224 с. ISBN 978-617-7489-43-5
 Девід Вольямс. «Велика втеча дідуся». — Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2016, 416 с. ISBN 978-617-7409-94-5
 Девід Вольямс. «Бабця-бандитка» Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2017, 224 с. ISBN 978-617-7409-93-8
 Дрю Дейволт, Олівер Джефферс. «День, коли олівці втекли». — Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2016, 48 с. ISBN 978-617-7409-45-7
 Дрю Дейволт. Олівер Джефферс. «День, коли олівці повернулися». — Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2016, 40 с. ISBN 978-617-7409-46-4
 Дейв Пілкі. «Пригоди капітана Підштанька». — Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2017, 128 с. ISBN 978-617-7498-62-8
 Дейв Пілкі. «Капітан Підштанько і атака балакучих унітазів». - Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2017, 128 с. ISBN: 978-617-7498-74-1
 Джей Ашер. «Сяйво» — Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2017, 208 с. ISBN 978-617-7498-81-9
 Аарон Керолл, Рейчел Врімен. «69 міфів про секс». — Харків: Віват, 2016, 304 с. ISBN 978-617-690-697-1
 Ліна Данем. «Не така дівчина». — Харків: Віват, 2017, 352 с. ISBN 978-617-690-696-4
 Еліягу Голдратт. «Мета: процес постійного вдосконалення».  — Київ, Наш формат, 2018, 448 с. ISBN	978-617-7552-92-4
 Ганс Рослінг. «Фактологія: 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо».  — Київ, Наш формат, 2019, 320 с. ISBN	978-617-7682-58-4
 Девід Крістіан. «Велика історія всього».  — Київ, Наш формат, 2019
 Джон Щешка. «Франк Ейнштейн і двигун на антиматерії». Книга 1. — Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2019, 192 с. ISBN 978-966-948-145-0
 Джон Щешка. «Франк Ейнштейн і електропалець». Книга 2. — Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2019, 176 с. ISBN 978-966-948-146-7
 Джон Щешка. «Франк Ейнштейн і Турбомозок». Книга 3. — Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2019, 192 с. ISBN 978-966-948-147-4

Примітки

Зовнішні зв'язки 
 Сайт Ірини Ємельянової
 Сторінка Ірини Ємельянової у Фейсбуці
 «Бабця-бандитка, перекладач та Девід Вольямс». Інтерв'ю з Іриною Ємельяновою в Національній дитячій бібліотеці

Українські перекладачки
Англійсько-українські перекладачі
Уродженці Києва